Grieks curlingteam (mannen)
Grieks curlingteam (vrouwen)
Grieks curlingteam (gemengddubbel)